ДЭУ — дорожно-эксплуатационное управление. ДЭУч — дорожно-эксплуатационный участок.

Техника
ДЭУ — дизель-электрическая установка, или дизель-электрическая энергетическая установка. Силовая установка, которая приводит гребной винт во вращение с помощью электродвигателя, питаемого током, вырабатываемым дизель-генератором.

Топонимы 
 ДЭУ-25 — село Дмитровского района Московской области.
 ДЭУ-41 — посёлок Раменского района Московской области.
 ДЭУ-42 — посёлок Коломенского района Московской области.
 ДЭУ-48 — посёлок Сызранского района Самарской области.
 ДЭУ-196 — село Уссурийского городского округа Приморского края.

Прочее 
 ДЭУ-2 (Чувашия) — предприятие на территории Кугесьского сельского поселения в Чувашии.
 ДЭУ-2 (Псковская область) — предприятие на территории Посёлка городского типа Красногородска в Псковской области.
 ДЭУ-67 — предприятие на территории Логойского района в Минской области Белоруссии.
 ДЭУ-161 — предприятие на территории Воложинского района в Минской области Белоруссии.
 ДЭУ-575 — предприятие на территории посёлка Варфоломеевки в Приморском крае.
 ДЭУ «Новокубанское» — предприятие на территории города Новокубанска в Краснодарском крае.
  — корейское личное имя ().

См. также 
 Daewoo (Дэу) — южнокорейская компания.
 У Дэ — китайский государственный деятель.
 Федерация фигурного катания Германии ().